Majano puede referirse a:

Majano  es el nombre que recibe una construcción de carácter agrícola típica de la región española de La Mancha.
Majano (Italia) es una población de 6.118 habitantes en la provincia de Udine.
 Forma parte de la expresión.
Valverde del Majano es un municipio de España, en la provincia de Segovia.
Treguas de Majano son un tratado entre las coronas de Castilla y Aragón.